Бланш од Ланкастера (Bolingbroke Castle, 25. март 1345- Tutbury Castle, 12. септембар 1368)
је била прва супруга Џон од Гента. Била је кћерка Хенри I од Ланкастера и Изабела Бомон.

Породично стабло 

Рођени 1345.
Умрли 1368.
Династија Ланкастер